

Onomastica
Wolfram – forma tedesca del nome proprio di persona italiano Volframo

Persone
Herwig Wolfram – storico austriaco
Martin Wolfram – tuffatore tedesco
Stephen Wolfram – fisico e matematico britannico